DHP steht für:
 Dehydropeptidase, ein Enzym der Niere, das Dipeptide in kleinere Bausteine (Aminosäuren usw.) spaltet
 Deutsch-Hannoversche Partei
 Deutsche Herz-Kreislauf-Präventionsstudie des Forschungsverbunds DHP
 das Diffie-Hellman-Problem, das beim Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch eine wichtige Rolle spielt
 Dihydropyran, eine chemische Verbindung 
 Dihydropyridine, eine chemische Verbindungsklasse
 Eisenbahn Damas–Hama et Prolongements

DHP